Dibbersen ist der Name folgender Ortsteile:
 Dibbersen (Buchholz)
 Dibbersen (Thedinghausen)